En imprimerie, un stéréotype est une forme en relief obtenue par moulage pour effectuer des impressions, nommée aussi cliché.
 En sciences humaines, un stéréotype est une image préconçue.
 En modélisation de données uml, un stéréotype est une annotation s'appliquant sur un élément de modèle et est noté entre guillemets ou accolades.